Recea kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Recea (Argeș)
 Recea (Brașov)
 Recea (Maramureș)